Le Championnat de Hongrie masculin de handball 2020-2021 est la  de cette compétition.

Le Veszprém KSE, tenant du titre et favori, termine la saison régulière invaincu mais il s'incline en finale. Le SC Pick Szeged remporte ainsi son quatrième titre de champion, le deuxième sur les trois derniers décernés.

Présentation

Modalités 
Les quatorze meilleurs clubs de Hongrie s'affrontent en matchs aller-retour lors de la saison régulière jouée du  au . Les deux derniers sont alors relégués en deuxième division. Les deux premiers jouent une finale en match aller-retour où le vainqueur de la saison régulière a l'avantage du terrain lors du match retour.

Participants 

La saison précédente ayant été interrompue par la crise sanitaire liée au covid-19, les quatorze mêmes équipes sont prévues pour cette compétition. Cependant, Váci KSE (dernier lors de l'arrêt) puis Mezőkövesdi KC (antépénultième) renoncent successivement à leur place dans l'élite en avançant des problèmes financiers. Ils sont remplacés respectivement par  et Ceglédi KKSE, premiers de chaque groupe de deuxième division.

Saison régulière

Classement

Résultats

Finale 
Premier de la saison régulière, le Veszprém KSE affronte le SC Pick Szeged avec l'avantage de recevoir au match retour.

Szeged remporte la finale 68 – 64 au total et devient champion de Hongrie pour la quatrième fois de son histoire.

Statistiques et récompenses

Meilleurs buteurs 

Les meilleurs buteurs des finales sont trois joueurs du Veszprém KSE avec  chacun : le Macédonien Dejan Manaskov, le Serbe Petar Nenadić et le Suédois Andreas Nilsson. Meilleur buteur du SC Pick Szeged, Bogdan Radivojević a marqué , portant son total à 136 soit la troisième place sur la saison complète.

Récompenses

Bilan de la saison

Notes et références 

2020-2021
Hongrie M1
Handball
Handball